«Убийство свидетеля» — советский фильм-детектив.

Сюжет 
Главарь бандитской группировки по кличке «Каракурт» пытается поймать в свои сети артиста цирка Швецова, который ему нужен для совершения очередного преступления. Чтобы осуществить свой замысел, он знакомит Швецова со своей бывшей любовницей. Но судьба распорядилась иначе… Каждый участник драмы, в конце концов, получает то, что заслужил.

Консультантом фильма был будущий министр МВД Владимир Рушайло, в то время майор милиции, в титрах указан.

В ролях 
 Борис Шувалов — Владимир Анатольевич Швецов
 Сергей Роженцев — капитан Александр Григорьевич Родин, инспектор уголовного розыска
 Георгий Бурков — Евгений Евгеньевич Крайников, глава преступной организации (последняя роль в кино)
 Людмила Чурсина — Анна Григорьевна Светова, любовница Крайникова
 Тамара Сёмина — Татьяна Лазаревна Янкина, директор комиссионного магазина
 Вячеслав Невинный — Яков Васильевич Стеблев, директор универмага
 Николай Пеньков — Семён Тимофеевич Скоков, полковник УГРО
 Мария Селянская — Инна Владимировна Кошелева, продавщица универмага
 Роман Греков — Слава, хоккеист
 Оксана Фомичёва — Алёна, племянница Крайникова (озвучивание - Наталья Гурзо)
 Сергей Гурзо (младший) — оперативник
 Людмила Аринина — кассир
 Дмитрий Полонский — Василий Иванович Кузин, рэкетир
 Мария Буркова — Майя Геловани, свидетельница
 Ирина Карачёва — Тамара, свидетельница
 Элла Некрасова — Жанна Георгиевна
 Клавдия Хабарова — работница универмага
 Георгий Милляр — цветочник (нет в титрах)
 Юрий Кукес — Вадим Александрович (озвучивание - Сергей Малишевский)

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1990 года
Детективные фильмы СССР
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях